SM-liiga 2001/2002 byla 27. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Jokerit Helsinky.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Tappara Tampere – Espoo Blues 3:0 (3:1, 5:2, 3:1)
 Hämeenlinnan Pallokerho – Ilves Tampere 3:0 (4:1, 6:1, 5:1)
 Jokerit Helsinky – Kärpät Oulu 3:1 (6:2, 3:5, 3:0, 5:1)
 TPS Turku – Pelicans Lahti 3:1 (4:1, 4:5 P, 3:2 P, 2:0)

Semifinále 
 Hämeenlinnan Pallokerho – Jokerit Helsinky 1:3 (4:3, 2:3, 2:3 P, 0:1)
 Tappara Tampere – TPS Turku 3:0 (3:1, 3:1, 2:1 P)

O 3. místo 
 Hämeenlinnan Pallokerho – TPS Turku 3:1 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 Tappara Tampere – Jokerit Helsinky 1:3 (5:4, 1:3, 2:3, 1:2)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2001
Lední hokej v roce 2002
Sport ve Finsku v roce 2001
Sport ve Finsku v roce 2002